Липпо Ванни (, упоминается в 1341—1375 годах, работал в Сиене) — итальянский  Сиенской школы.

Липпо Ванни являлся братом Андреа Ванни, и так же, как его брат, был не только художником, но и политиком, занимавшим несколько должностей в сиенском правительстве и входившим в состав сиенского Совета Двенадцати. В сиенских архивных документах его имя впервые упоминается в [1344] году, когда госпиталь Санта-Мария делла Скала заказал ему иллюстрации в книге хоралов. Потом эта история приняла детективный оборот: Липпо забрал эту книгу себе и заложил её, так что владельцу, госпиталю Санта-Мария дела Скала, пришлось возвращать манускрипт с помощью судебного ордера и солдат. Сегодня трудно сказать, с чем связана эта история, вряд ли Липпо был примитивным вором, скорее ему просто не удалось договориться об устраивающей его цене за свою работу.

Липпо Ванни вырос на сиенской художественной традиции начала треченто. В своих работах он демонстрирует сильное влияние Липпо Мемми, Симоне Мартини, братьев Лоренцетти и Никколо ди Сер Соццо. Он занимался миниатюрой, станковой живописью и фреской. Ранние произведения Липпо — это почти исключительно миниатюры к манускриптам. Среди них можно назвать Книгу хоралов «Либро деи Конти Корренти» (1345 г. Сиена, собор), «Градуал» для Колледжата в городке Казоле д’Эльза (1345-50гг.), «Антифонарь Берри» (Кембридж, музей Фогга). Работы, которые приписываются Липпо Ванни в 1350-60 годах, включают «Мадонну с младенцем» (Перуджа, Национальная галерея Умбрии), миниатюры к семинарской книге хоралов (Сиена, Семинария Понтифика Пия XII), манускрипт «Антифонарь» (Сиена, собор) и фреску «Мадонна с младенцем и четырьмя святыми» в капелле Мартиноцци базилики Сан Франческо, которая выполнена так, словно это обычный алтарный полиптих с золоченой деревянной рамой, пределлой и прочими деталями. В 1358 году Липпо Ванни для монастырской церкви Санто Доменико э Систо в Риме создал триптих, посвященный святой Аурее. На нём он изобразил Мадонну с младенцем, святыми Доменико и Систо, и ангелами. У ног Мадонны художник изобразил прародительницу рода человеческого Еву, возле которой корчится змей искушения. Уникальное произведение со столь необычной иконографией имеет точную дату и подпись художника «LIPPUS VANNIS DE SENIS ME PINXIT SUB A.D. VCCCLVIII».

В 1360 — 70е годы Липпо Ванни декорировал триумфальную арку хора и написал серию фресок «Сцены из жизни Марии», «Святые», и «Добродетели» в церкви Сан Леонардо аль Лаго под Сиеной. В этот же период он расписал триптих-реликварий «Святые Доминик, Петр-мученик и Фома Аквинский» (1372-74гг), который сегодня хранится в Ватикане, Христианский музей. Другой триптих-реликварий, «Мадонна с младенцем и святыми», который он создал в 1374-75 годах находится в Галерее Уолтерса, Балтимор. Кроме этих небольших произведений, Липпо Ванни исполнил в технике гризайля фреску «Победа сиенцев при Валь ди Кьяно» (1372 г.) в зале Маппемондо сиенской ратуши, а также совместно с Антонио Венециано расписал фресками свод сиенского кафедрального собора (1369-70гг). В 1372 году он написал фреску «Благовещенье» в сиенской церкви Сан Доменико.

Липпо Ванни работал почти исключительно в Сиене. Это был довольно консервативный художник, сохранявший сиенскую традицию.

Примечания

Библиография 
 G. Milanesi, Documenti per la storia dell’arte senese, I, Siena 1854, pp. 27, 34;
 F.M. Perkins — G. De Nicola, Alcuni dipinti di L. V., in Rass. d’arte senese, VI (1910), 2-3, pp. 39-41;
 V. Lusini, Il duomo di Siena, I, Siena 1911, p. 322 n. 83;
 G. De Nicola, Arte inedita a Siena e nel suo antico territorio, in Vita d’arte, X (1912), pp. 1-16;
 B. Berenson, Due nuovi dipinti di L. V., in Rassegna d’arte, XVII (1917), pp. 97-100;
 B. Berenson, Essay in the study of Sienese painting, New York 1918, pp. 38 s.;
 G. De Nicola, Studi sull’arte senese, III, I saggi senesi del Berenson, in Rassegna d’arte, XIX (1919), 5-6, pp. 97-99;
 B. Berenson, Un antiphonaire avec miniatures par L. V., in Gazette des beaux-arts, IX (1924), pp. 257—282;
 R. Van Marle, The development of the Italian schools of painting, II, The Hague 1924, pp. 483—504;
 B. Berenson, Cinque miniature di L. V., in La Diana, IV (1929), pp. 159 s.;
 B. Berenson.,Italian pictures of the Renaissance, Oxford 1932, p. 590;
 M. Meiss, Painting in Florence and Siena after the black death, Princeton 1951, ad ind.;
 P. Toesca, Il Trecento, Torino 1951, pp. 594 s., 814 s.;
 M. Meiss, Quattro disegni di L. V., in Rivista d’arte, s. 3, XXX (1955), pp. 137—142;
 E. Borsook, The frescoes at S. Leonardo al Lago, in The Burlington Magazine, XCVIII (1956), pp. 351—358;
 F. Zeri,Sul problema di Nicolò Tegliatti e Luca di Tommè, in Paragone, CV (1958), 9, pp. 3-16;
 H.W. Van Os,A choir-book by L. V., in Simiolus, II (1967-68), pp. 117—163;
 B. Berenson, Italian pictures of the Renaissance, III, 1, Central Italian and North Italian schools, London 1968, p. 444;
 E. Carli, L. V. a San Leonardo al Lago, Firenze 1969;
 L. Bellosi, L. V., in Arte in Val di Chiana (catal., Cortona), Firenze 1970, pp. 12 s., n. 15;
 L. Vertova, L. V. versus Lippo Memmi, in The Burlington Magazine, CXII (1970), pp. 437—441;
 M. Boskovits, A dismembered polyptych, L. V. and Simone Martini, ibid., CXVI (1974), pp. 367—376;
 H.W. Van Os, L. V. as a miniaturist, in Simiolus, VII (1974), pp. 67-90;
 C. Volpe,Su L. V. da miniatore a pittore, in Paragone, XXVII (1976), 321, pp. 54-57;
 C. De Benedictis, I corali di San Gimignano. 3. Le miniature di L. V., ibid., pp. 67-78;
 F. Zeri, Italianpaintings in the Walters Art Gallery, Baltimore 1976, pp. 44-46;
 C. De Benedictis, in Mostra di opere d’arte restaurate nelle province di Siena e Grosseto, Siena 1979, pp. 36, 70 s.;
 Il gotico a Siena… (catal., Siena), Firenze 1982, ad ind.;
 G. Chelazzi Dini, La crisi di metà secolo, ibid., pp. 221, 246—248, 255—275 (con bibl.);
 P. Rovigatti Spagnoletti, in Un’antologia di restauri (catal.), Roma 1982, pp. 20-23;
 D. Gallavotti Cavallero, Lo spedale di S. Maria della Scala in Siena: vicenda di una committenza artistica, Pisa 1985, pp. 73-76;
 M. Leoncini, in La pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento, II, Milano 1986, p. 668;
 H.B.J. Maginnis, The lost façade frescoes from Siena’s ospedale di S. Maria della Scala, in Zeitschrift für Kunstgeschichte, LI (1988), p. 190;
 E.C. Southard, Reflections on the documented work by Simone Martini in the palazzo pubblico, in Simone Martini. Atti del Convegno, Siena… 1985, a cura di L. Bellosi, Firenze 1988, pp. 106, 108;
 V. Wainwright, Late illuminations by L. V. and his workshop, inPantheon, XLVI (1988), pp. 26-36;
 A. Cornice, Gli affreschi di L. V.: San Leonardo al Lago, in Lecceto e gli eremi agosyiniani in terra di Siena, a cura di C. Alessi et al., Cinisello Balsamo 1990, pp. 287—308;
 A. Catalano, Ss. Domenico e Sisto, in Roma sacra, 1995, n. 16, p. 23, fig. 39;
 Giulietta Chelazzi Dini, Five Centuries of Sienese Painting, Thames @ Hudson, 1998, pp 189—192
 Diana Norman, Painting in Late Medieval and Renaissance Siena, Yale University Press, London, 2003, pp 133—137, 164-65, 208

Художники-иллюминаторы